Er zijn twee personen met de naam Mark Pellegrino:

 Een Amerikaanse acteur, zie Mark Pellegrino (acteur)
 Een Nederlandse feestorganisator, zie Mark Pellegrino (organisator)